

Цацаровці () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Златоград.
 Цацаровці () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.